Boville – ex comune della provincia di Roma che ottenne l'autonomia amministrativa dal comune di Marino tra il 1993 ed il 1995, prima di essere riaccorpato
 Boville Ernica – comune italiano della provincia di Frosinone
 Bovillae – antica città pre-romana e poi romana situata nella provincia di Roma, e comunemente collocata in comune di Marino presso la frazione di Frattocchie